

Localidades

 Sulphur Springs (Arkansas)
 Sulphur Springs (Flórida)
 Sulphur Springs (Indiana)
 Sulphur Springs (Ohio)
 Sulphur Springs (Texas)

Ver também
 Sulphur, uma desambiguação
 Sulphur Rock

Desambiguação